Mahan může být:

 Třída Mahan – třída torpédoborců námořnictva USA

křestní jmémo
 Mahan Esfahani (* 1984) – íránsko-americký cembalista

příjmení
 Alfred Thayer Mahan (1840–1914) – důstojník námořnictva Spojených států a geostratég